Виктор Борисович Лидский (5 мая 1924, Одесса — 29 июля 2008, Москва) — советский и российский , специалист по математической физике, теории дифференциальных уравнений и теории спектральных операторов. Доктор физико-математических наук, заслуженный профессор МФТИ.

Биография 
Из еврейской семьи, отец был врачом. 20 июня 1941 года окончил среднюю школу, был направлен в военное училище.

Участник Великой Отечественной войны. В феврале 1943 году окончил военное училище. С апреля 1943 года до 8 мая 1945 года — на фронте, разведчик, участник сражений на Курской дуге, войну закончил в Праге.

В августе 1946 года демобилизовался и поступил в МГУ на механико-математический факультет. После окончания МГУ (1951) преподавал математику в Московском химико-технологическом техникуме. Учился в заочной аспирантуре. Защитил кандидатскую диссертацию (1954), научный руководитель — Израиль Гельфанд. С 1954 года преподавал в МФТИ.

Доктор физико-математических наук (1959), тема диссертации «Условия полноты системы корневых подпространств у несамосопряжённых операторов с дискретным спектром».

Семья 
 Первая жена — математик Милица Генриховна Нейгауз, дочь пианиста Генриха Нейгауза.
 Сыновья — Владимир Викторович Лидский (научный сотрудник ФИАН) и Борис Викторович Лидский (старший научный сотрудник математического отдела Института химической физики РАН, преподаватель школы-мастерской «Маленький Ковчег»).
 Вторая жена — переводчик Инна Максимовна Бернштейн.
 Сын — пианист Михаил Викторович Лидский.

Награды и премии 
 Орден Красной Звезды (1943) — приказом командира 14 ОСД 24.10.1943
 Медаль «За отвагу» (1944) — приказом командира 27 стрелкового корпуса (август 1944).
 Орден Отечественной войны 2-й степени (1944) — приказом командира 27 стрелкового корпуса (август 1944).
 Орден Отечественной Войны 2-й степени(1945) — приказом командира 27 стрелкового корпуса (январь 1945).
 Орден «Знак Почёта» (1966) — Указ Президума ВС СССР
 Орден Отечественной войны 2-й степени (1985) — Указ Президума ВС СССР
 Орден Почёта (2001) — за заслуги в научной работе, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов и в связи с 50-летием со дня основания вуза
 Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники (1998) — за цикл работ «Фундаментальные проблемы теории тонкостенных конструкций»

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Math-Net.Ru Персоналии
 Виктор Борисович Лидский, к 75-летию со дня рождения

Математики по алфавиту
Математики России
Математики СССР
Математики XX века
Преподаватели кафедры высшей математики Московского физико-технического института
Заслуженные профессора МФТИ
Отличники народного просвещения
Разведчики Великой Отечественной войны
Сотрудники Института проблем механики РАН
Доктора физико-математических наук